Ledsham (Cheshire), een plaats in Engeland
Ledsham (West Yorkshire), een plaats in Engeland